

Венґельня — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Венґельня — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства